Проску́рин — русская фамилия; имеет женскую форму Проскурина.

Известные носители 
 Проскурин, Алексей Дмитриевич (1902—1990) — советский партийный деятель, глава города Горького (1950—1967).
 Проскурин, Виктор Алексеевич (1952—2020) — советский и российский актёр.
 Проскурин, Виталий Фёдорович (1919—1964) — советский астроном.
 Проскурин, Владимир Григорьевич (1945—2020) — советский футболист.
 Проскурин, Георгий Ермолаевич (1945—2004) — советский фигурист.
 Проскурин, Денис Сергеевич (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Проскурин, Леонид Дмитриевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Проскурин, Михаил Архипович (род. 1944) — советский футболист.
 Проскурин, Олег Анатольевич (род. 1957) — русский филолог, историк литературы, пушкинист.
 Проскурин, Пётр Лукич (1928—2001) — русский советский писатель.
 
 Проскурин, Яков Михайлович (1904—1953) — советский военный, Герой Советского Союза.



См. также 
 2372 Проскурин — астероид, названный в честь В. Ф. Проскурина.